Шенкенфельден () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Урфар-Умгебунг. . Официальный код — 41622.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Дорис Лейтнер (АНП) по результатам выборов 2021 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 BLS занимает 2 места.
 СПО занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Верхней Австрии